Fabigan ist der Familienname folgender Personen:

Hans Fabigan (1901–1975), österreichischer Maler und Plakatkünstler
Hubert Fabigan (1911–unbekannt), nationalsozialistischer Funktionär